Brian Lashoff (né le  à Albany dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Brian Lashoff a joué en tant que junior avec les Colts de Barrie puis les Frontenacs de Kingston dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Le , Lashoff, non repêché dans la Ligue nationale de hockey, signe un contrat avec les Red Wings de Détroit et fait ses débuts professionnels au cours de la saison avec les Griffins de Grand Rapids, club-école des Red Wings dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH lors d'un match des Red Wings contre les Blue Jackets de Columbus et marque même un but.

Au niveau international, il a représenté les États-Unis lors du championnat du monde junior 2010, édition durant lequel il remporte la médaille d'or.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007 || Colts de Barrie || LHO || 47 || 2 || 10 || 12 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2007-2008 || Colts de Barrie || LHO || 50 || 5 || 10 || 15 || 44 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2008-2009 || Colts de Barrie || LHO || 25 || 1 || 12 || 13 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Frontenacs de Kingston || LHO || 35 || 6 || 13 || 19 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 6 || 1 || 4 || 5 || 0 || 8 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
| 2009-2010 || Frontenacs de Kingston || LHO || 58 || 6 || 21 || 27 || 71 || 7 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 37 || 0 || 3 || 3 || 25 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2010-2011 || Walleye de Toledo || ECHL || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 76 || 8 || 11 || 19 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 37 || 2 || 4 || 6 || 23 || 18 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 31 || 1 || 4 || 5 || 15 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 75 || 1 || 5 || 6 || 36 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 11 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 1 || 6 || 7 || 12 || 16 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 74 || 1 || 15 || 16 || 30 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 62 || 3 || 8 || 11 || 32 || 17 || 1 || 3 || 4 || 12
|-
| 2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Griffins de Grand Rapids || LAH||70 ||5 ||10 ||15 ||29 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Red Wings de Détroit || LNH||4 ||0 ||1 ||1 ||2  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Griffins de Grand Rapids  || LAH ||53 ||1 ||13 ||14 ||33 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids  || LAH ||47 ||3 ||5 ||8 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit  || LNH || 9 || 0 || 1 || 1 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Griffins de Grand Rapids  || LAH || 13 || 1 || 2 || 3 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids  || LAH ||  || 

| 123 || 2 || 11 || 13 || 57 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| États-Unis U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Griffins de Grand Rapids en 2012-2013.

Références 

Naissance en juillet 1990
Naissance à Albany (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Champion de la Coupe Calder